Wonka ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wonka (* 1954), deutscher Journalist
 Till Wonka (* 1982), deutscher Schauspieler

Wonka steht für:
 Wonka (Film), Film von Paul King